Il singolare del Cincinnati Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Tim Henman.

Carlos Moyá ha battuto in finale 7–5, 7–6 (7–5) Lleyton Hewitt.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Masters 2002
ATP Tour 2002